

Sigle 
 Tejas New Instructions  – un set di istruzioni SIMD 
 Tentara Nasional Indonesia  – forze armate indonesiane
 Transnational Institute  –  think tank internazionale e gruppo di ricerca e critica politica.
 TnI – Troponina I, indice di necrosi cardiaca

Codici 
 TNI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Satna (India)
 tni – codice ISO 639-3 della lingua tandia